Lommen ist der Familienname folgender Personen:
 Maria van Lommen (1688–1742), niederländische Geschäftsfrau
 Wilhelm Lommen (1839–1895), deutscher Maler

Siehe auch:
 Lomme (Bootstyp)